Panjang steht für:

 Panjang, eine der indonesischen Gorominseln
 Panjang (Seribu), eine der indonesischen Seribuinseln
 Panjang (Tambelan), eine der indonesischen Tambelaninseln
 Panjang (Fakfak), eine Insel im indonesischen Regierungsbezirk Fakfak (Papua Barat)
 Panjang (Serang), eine Insel im indonesischen Regierungsbezirk Serang (Banten)